Trinidad és Tobago
Crown Point (Tobago)
Egyesült Királyság
Crown Point (Norwich)
USA
Crown Point (Alaszka)
Crown Point (Indiana)
Crown Point (Kalifornia)
Crown Point (Louisiana)
Crown Point (New York)
Crown Point (Oregon)